Поллинг (, ) может означать:
 Поллинг, Ким (род. 1991) — нидерландская дзюдоистка, чемпионка Европы и Европейских игр, призёрка чемпионатов мира.

Техника 
 :en:Polling (computer science) — (поллинг) вариант опроса готовности устройств. Альтернатива использованию прерываний.

Населенные пункты 
 В Германии
 Поллинг (Мюльдорф-ам-Инн)
 Поллинг (Вайльхайм)
 В Австрии
 Поллинг (Тироль)
 Поллинг (Инкрайс)